

Anno 
79 – anno del I secolo d.C.
79 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
79 Eurynome – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
79 – numero atomico dell'Oro (Au).

Matematica 
79 – numero naturale

Simbologia 
 79 nella Smorfia napoletana corrisponde al "Ladro".